Glockner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Glockner (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Emil Glockner (1837–1921), deutscher Politiker, Präsident der Oberrechnungskammer von Baden, Staatsrat und Mitglied der Ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung
 Franz Glockner (1898–1947), österreichischer Politiker (SPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Hermann Glockner (1896–1979), deutscher Philosoph
 Karl Glockner (1861–1946), deutscher Jurist und Politiker (Nationalliberale Partei)
 Taylor Glockner (* um 1991), australischer Schauspieler

Glockner ist auch der Sammelname für 
 die Alpengipfel Großglockner und Kleinglockner

Glockner steht außerdem für:
 (25189) Glockner, Asteroid

Siehe auch:
 Glogner
 Glöckner (Begriffsklärung)